"Sabana" - que significa "savana" em Língua castelhana - pode ser:

Colômbia 
 Sabanas de San Angel, municipio do departamento de Magdalena.
 Sabana de Torres, municipio do departamento de Santander.

República Dominicana 
 Sabana de la Mar, localidad na provincia de Hato Mayor.
 Sabana Iglesia, municipio da provincia de Santiago.
 Sabana Larga, municipio de la provincia de San José de Ocoa.
 Sabana Yegua, municipio de la provincia de Azua.

Venezuela 
 Sabana de Parra, capital do municipio José Antonio Páez, estado de Yaracuy.

Ver também
 Sabanalarga (desambiguação)

Desambiguações de topônimos